Посельский — фамилия. Известные носители:
 Посельский, Иосиф Михайлович (1899—1970) — советский режиссёр документального кино.
 Посельский, Михаил Яковлевич (1918—2008) — советский оператор документального кино.
 Посельский, Сергей Николаевич (род. 1979) — российский театральный режиссёр, актёр, ведущий.
 Посельский, Яков Михайлович (1894—1951) — советский кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Посельский, Яков Михайлович (1948—2005) — советский, позже американский кинооператор и режиссёр.

Посельская 
 Посельская, Наталья Семёновна (1946—2011) — якутская балерина, балетный педагог, хореограф, основатель, директор и художественный руководитель Якутского хореографического училища.

Топоним 
 Посельский — хутор, Серафимовичский район, Волгоградская область, Россия.

См. также 
 Посельское